Krpálek ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Krpálek (* 1931), tschechoslowakischer Geistlicher
 Lukáš Krpálek (* 1990), tschechischer Judoka
 Michal Krpálek (* 1989), tschechischer Judoka